Robert Merton může být:
 Robert K. Merton (1910–2003) – americký sociolog
 Robert C. Merton (* 1944) – americký ekonom, laureát Nobelovy ceny